

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile della  ha debuttato in prima squadra il 14 settembre 2019 disputando l'incontro di  Primera División Profesional pareggiato 2-2 contro il .

Collegamenti esterni